Vanhanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1993), joueuse finlandaise de football
Matti Vanhanen (né en 1955), homme d'État finlandais
Tatu Vanhanen (1929-2015), politologue et sociologue finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois